woźnica (furman, wozak) – zawód, częściej zajęcie polegające na powożeniu zaprzęgiem koni
 Gwiazdozbiór Woźnicy – gwiazdozbiór nieba północnego
 Woźnica z Delf – brązowy posąg grecki
 Woźnica i Król (Биндюжник и Король) – musical Władimira Alenikowa z 1989 roku
 Carolin Wosnitza (1987–2011) – niemiecka gwiazda porno